miąższ (plecha grzyba)
 miąższ (miękisz, parenchyma, tkanka roślinna)
 miąższ (miękka część owocu)
 miąższ (miękka część narządu)

Zobacz też
 miąższość